Traktor může být:

 v technice
 traktor – tažné motorové vozidlo
 malotraktor
 pásový traktor
 vojenský traktor
 vyvážecí traktor
 Traktor (software) – software pro diskžokeje
 podavač papíru u počítačových tiskáren

v kultuře
 Traktor (hudební skupina) – česká hudební skupina
 Traktor (album) – album hudební skupiny Visací zámek
 „Traktor“ (píseň) – píseň hudební skupiny Visací zámek
 „Traktor“ (píseň, Wretch 32) – píseň anglického rappera Wretche 32
 Víťazný traktor – slovenská hudební skupina

ve sportu
 Traktor Čeljabinsk – ruský hokejový klub s domovským stadionem Traktor Ice Arena
 Traktor (stadion, Taškent) – fotbalový stadion v Taškentu
 Traktor (stadion, Volgograd) – stadion ve Volgogradu

 FK Traktar Minsk – zaniklý běloruský fotbalový klub, v přepisu též Traktor
 Traktar – fotbalový stadion v Minsku, v přepisu též Traktor

v geografii
 Traktor (Lipecká oblast) – vesnice v Lipecké oblasti Ruska
 Traktor (Orlovská oblast) – vesnice v Orelské oblasti Ruska
 Traktor (Udmurtsko) – vesnice v Udmurtsku v Rusku

Externí odkazy